42-й Каннский кинофестиваль 1989 года, проходивший с 11 по 23 мая в Каннах, Франция. Фестиваль открывали потомки Чарли Чаплина, начиная от его дочери-актрисы Джеральдины и до пятилетних прапраправнуков. Все они граждане разных стран и говорят на разных языках. Фестиваль приветствовали три мальчика: один на английском языке, другой на французском и третий на испанском.

Жюри 
 Вим Вендерс, кинорежиссёр () — председатель
 Кристин Гуз-Ренал, продюсер ()
 Клод Бейли, кинокритик ()
 Жорж Делерю, композитор ()
 Эктор Бабенко, кинорежиссёр и сценарист ()
 Кшиштоф Кесьлёвский, кинорежиссёр ()
 Петер Хандке, писатель и драматург ()
 Рене Бланша
 Салли Филд, актриса ()
 Сильвио Клементелли, продюсер ()

Фильмы в конкурсной программе 

 Химера
 Паутина
 Делай как надо
 Время цыган
 Лунный мальчик
 Крик во тьме
 Франциск
 Иисус из Монреаля
 Чёрный дождь
 Женщины на крыше
 Заблудшие ангелы
 Мсье Ир
 Таинственный поезд
 Новый кинотеатр «Парадизо»
 Воссоединение
 Розали идёт за покупками
 Секс, ложь и видео
 Сплендор
 Душечка
 Вешние воды
 Слишком красивая для тебя
 Kuarup

Особый взгляд 

 Девять кругов ада
 Мой XX век
 Барокко
 Почему Бодхидхарма ушёл на Восток?
 Десятый «подпольный»
 Ошибки юности
 Шкуры
 Рождение
 Святая кровь
 Золотые кандалы
 Smertch
 The Prisoner of St. Petersburg
 Treffen in Travers
 Venus Peter
 Voices of Sarafina!
 Wired
 Schwarze Sünde
 Malpractice
 Zugzwang

Фильмы вне конкурсной программы 
 1001 фильм
 50 лет
 Враг народа
 Лоуренс Аравийский
 Le peuple singe
 Нью-йоркские истории
 Старый гринго
 Скандал
 Orapronobis

Параллельные секции

Короткометражные фильмы 
 Замужняя женщина из уезда Намсыонг (1987)

Награды

Примечания

Ссылки 
 42-й Канский кинофестиваль
 Каннский кинофестиваль 1989 года в Базе IMDB 
 Каннский кинофестиваль 1989 года

Каннский кинофестиваль
Май 1989 года
1989 год во Франции
Кинофестивали 1989 года